MC-21 oder MC 21 steht für:
 Irkut MC-21, russisches Flugzeug
 Mitsubishi MC-21, japanische Schul- oder Transportflugzeugumbauten der Mitsubishi Ki-21
 DSB MC 21, dänische Benzin-Triebwagen, siehe DSB M 21–22 #DSB MC 21 und 22
 Iapygia (Gradfeld) (USGS-Nummer), Gradfeld des Mars

Abkürzung